hrabstwo Ashland (ang. Ashland County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Ashland (ang. Ashland County) w USA, w stanie Wisconsin